Hôtel Terminus est le nom donné à de nombreux hôtels en France construits près d'une gare. À l'époque des compagnies privées de chemin de fer, c'était un argument commercial de proposer un hôtel de luxe à proximité de la gare principale de la compagnie.

Hôtels Terminus en France 

 Grand hôtel Terminus, maintenant Hilton Paris Opéra construit par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest à côté de la gare Saint-Lazare.
 Hôtel Terminus Nord, 12 boulevard Denain, en face de la gare du Nord à Paris, aujourd'hui exploité par l'enseigne Mercure.
 Hôtel Terminus, 59 boulevard du Montparnasse à Paris. À l'origine, la gare Montparnasse était en face, sur l'actuelle place du 18-Juin-1940.
 Hôtel Terminus (hôtel Château Perrache) à Lyon. Il a donné le titre au film documentaire Hôtel Terminus, sous-titré Klaus Barbie, sa vie et son temps.

Cinéma 
 Hôtel Terminus, est un film-documentaire réalisé par Marcel Ophüls et sorti en 1988.